

Struttura del casato

Tavole

Attendolo

Sforza di Milano

Sforza di Pesaro

Sforza di Santa Fiora

Sforza di Borgonovo

Sforza di Caravaggio

Sforza Cesarini

Sforza Cabrera Bobadilla

Sforza di Castel San Giovanni
Tavola incompleta

Note

Bibliografia

Voci correlate
Attendolo
Sforza
Francesco Sforza
Visconti
Ducato di Milano

Altri progetti

Sforza
Sforza
Sforza
Sforza